Kućanci je lahko:
 Kućanci Đakovački (Hrvaška)
 Kućanci (Hrvaška)